Congo eller Kongo har flere betydninger:

 Belgisk Congo - en belgisk koloni, beliggende omtrent, hvor det nuværende DR Congo er beliggende i dag.
 Congofloden – en flod i Afrika.
 Demokratiske Republik Congo – kaldet Zaïre 1971-1997 – Congo Kinshasa, et selvstændigt land i Afrika.
 Republikken Congo – Congo Brazzaville, et selvstændigt land i Afrika.
 Kikongo – et sprog.
 Kongo-folket – et folk, også kaldet Bakongo.
 Kongo-riget – et storrige i middelalderens Afrika.
 Congo (bog) – en bog af Michael Crichton.
 Congo (film) – en filmatisering fra 1995 af Crichtons bog.
 Congo (chimpanse) – en abe, der lærte at male.
 Congo Chokolademælk – dansk kakaodrik